Przemyśl steht für:

 Przemyśl, Stadt in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland
 Przemyśl (Landgemeinde), Gmina in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Peremyschl
 Přemysl und Přemysliden
 Przemysław